Канадський музей авіації і космосу (, ) (раніше: Канадський Музей Авіації) — канадський державний музей технічного профілю, що знаходиться у Оттаві поблизу аеропорту Оттава/Рокліф ().

Історія 
Урочисте відкриття музею відбулося 1964 року під назвою «Канадський музей авіації» (). Експонати музею походять із трьох окремних колекцій: з Державного музею в Упландії (bush planes — літаки, якими користувалися у віддалених, негостинних регіонах Канади, і літаки з самих початків авіації); з Канадського воєнного музею, і з Музею королівсько-канадських військово-повітряних сил (воєнні літаки й вертольоти).
 
В 1982 році музей перейменовано на «Національний музей авіації» (), і знову в 2010 — на «Канадський музей авіації і космосу» () всупереч опозиції у канадській пресі проти нового імені музею в Оттаві, адже музей у Торонто вже носив назву «Канадський музей авіації і космосу» ().

Музей розбудовувася кількарозово. У 1988 колекцію перенесено в ангар трикутникової форми; у 2008 додано другий ангар, і в 2010 поширено площу на 18 % або на 2 600 м², яка включає аудиторію, кафетерію, вежу спостереження, кіоски роздрібного продажу і навчальні зали.

Перелік літаків і вертольотів

Посилання 
 Канада Музей Авіації і Космоси — візитер Мапа

Література

Галерея

Примітки 

Музеї авіації
Музеї Канади